Altavilla kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Altavilla Irpina, kommun i provinsen Avellino, i regionen Kampanien
 Altavilla Milicia, ort och kommun i regionen Sicilien i sydvästra Italien
 Altavilla Monferrato, ort och kommun i provinsen Alessandria i regionen Piemonte i Italien
 Altavilla Silentina, kommun, Kampanien, Provincia di Salerno, 
 Altavilla Vicentina, ort och kommun i provinsen Vicenza i regionen Veneto i Italien
 Altavilla (ort i Italien), Kalabrien, Provincia di Cosenza, 

Robotskapade Italienförgreningar